Европско првенство у фудбалу 1984. је било 7. по реду европско фудбалско првенство за мушкарце, које је одржано од 12. до 27. јуна 1984. у Француској. Титулу европских првака је понела Француска, која је у финалу савладала Шпанију 2:0. Први пут је трофеј освојила једна западноевропска земља. Најбољи стрелац био је Мишел Платини са 9 постигнутих голова.

Избор домаћина 
Француска је добила домаћинство 10. децембра 1981. која је добила више гласова комитета од Западне Немачке.

Квалификације 

Седам репрезентација је морало да избори место за завршни турнир, док се репрезентација Француске квалификовала директно као домаћин.

Квалификоване репрезентације 

 Напомене:
 <div id="1">1 Подебљана година означава првака у тој години
 <div id="2">2 Коса година означава домаћина у тој години

Стадиони 
Европско првенство 1984. се играло на седам стадиона у седам градова земље домаћина.

Такмичење по групама

Група 1

Група 2

Елиминациона фаза

Полуфинале

Финале

Коначни пласман учесника

Референце

Спољашње везе 
 Европско првенство 1984. на -{uefa.com}-

 
1984
Фудбал у Француској
Сезона 1983/84. у УЕФА такмичењима